В списке приведены города США с населением более 100 тысяч жителей на 01.07.2021 года по оценочным данным Бюро переписи населения США. Всего таких насчитывается 331 город, из которых 9 имеют статус городов-миллионеров, а штаты Вайоминг, Вермонт, Делавэр, Западная Виргиния и Мэн вообще не имеют городов свыше 100 тысяч человек.

Городов по категориям:
 9 — городов-миллионеров (от 1 млн. чел.)
 59 — крупных городов (от 300 тыс. чел. до 1 млн. чел.)
 263 — больших городов (от 100 до 300 тыс. чел.)

Городов по штатам:
 76 — Калифорния
 40 — Техас
 22 — Флорида
 13 — Колорадо
 12 — Аризона
 10 — Северная Каролина
 9 — Вашингтон, Массачусетс
 8 — Джорджия, Иллинойс
 7 — Виргиния, Нью-Джерси, Мичиган
 6 — Индиана, Миссури, Огайо, Орегон, Теннесси
 5 — Алабама, Канзас, Коннектикут, Невада, Нью-Йорк
 4 — Луизиана, Оклахома, Юта 
 3 — Айдахо, Айова, Висконсин, Миннесота, Нью-Мексико, Пенсильвания, Южная Каролина
 2 — Кентукки, Небраска
 1 — Аляска, Арканзас, Гавайи, округ Колумбия, Миссисипи, Монтана, Мэриленд, Нью-Гемпшир, Род-Айленд, Северная Дакота, Южная Дакота
 0 — Вайоминг, Вермонт, Делавэр, Западная Виргиния, Мэн

Список 
Условные обозначения:
столица США
столица штата
крупнейший город штата

См. также 
 Города Северной Америки с населением более 500 тысяч человек
 Списки городов США

Ссылки 
 10 самых несчастных городов США // Вести.ру, окт 2019

 
США